Mising Mimag Kcbang, organització revolucionària de la nació mising d'Assam
 Combinat Metal·lúrgic de Magnitigorsk (del seu nom en rus Магнитогорский Металлургический Комбинат, transliterat: Magnitogorski Metallurgitxeski Kombinat), empresa siderúrgica amb seu a Magnitogorsk (Rússia)
 Museum für Moderne Kunst, museu d'art modern situat a Frankfurt del Main (Alemanya)
 MMK també és el codi ISO 4217 del kyat, moneda oficial de Myanmar